Балард има више значења:
 Округ Балард (Кентаки)
 Балард (Калифорнија)
 Балард (Јута)